Luar steht für:

 Luar (Sama Dua), ein Ort im indonesischen Sama Dua, Süd-Aceh
 Luar (Südkluet), ein Ort im indonesischen Südkluet, Süd-Aceh
 Pulau Luar, der indonesische Name der australischen Insel Horsburgh Island
 Luar (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke

LUAR steht für:

 Liga de Unidade e Ação Revolucionária, eine portugiesische Widerstandsgruppe gegen das Salazar-Regime

Siehe auch:
 Lüftungsanlagenrichtlinie (LüAR)

Abkürzung